Tenisový turnaj ATP Gerry Weber Open 2012 se konal ve dnech 11. až 17. června v německém Halle na otevřených travnatých dvorcích arény Gerry Weber Stadion. Řadil se do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 750 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení měli volný los do druhého kola.
  Rafael Nadal (čtvrtfinále)
  Roger Federer (finále)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Alexandr Dolgopolov (2. kolo)
  Milos Raonic (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers (2. kolo)
  Andreas Seppi (1. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (semifinále)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do hlavní soutěže divokou kartu:
  Dustin Brown
  Tommy Haas
  Philipp Petzschner

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Konstantin Kravčuk
  Tim Smyczek
  Zhang Ze
  Mischa Zverev

Odhlášení 
  Gaël Monfils (zranění pravého kolene)
  Kei Nišikori (žaludeční potíže)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=175

| RD1-seed1=8
| RD1-team1= Philipp Kohlschreiber
| RD1-score1-1=65
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Tommy Haas
| RD1-score2-1=77
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Michail Južnyj
| RD1-score3-1=1
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Roger Federer
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1=WC
| RD2-team1= Tommy Haas
| RD2-score1-1=77
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= Roger Federer
| RD2-score2-1=65
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=
}}

 Horní polovina 

| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= T Berdych
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= V Troicki
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= T Haas
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= M Granollers
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= R Nadal
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=8
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= T Berdych
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= T Haas
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=7

| RD4-seed01=8
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=65
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02= T Haas
| RD4-score02-1=77
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3=
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (vítězové)  František Čermák /  Julian Knowle (čtvrtfinále)
  Dustin Brown /  Oliver Marach (1. kolo)  Marcel Granollers /  Rafael Nadal (čtvrtfinále, odstoupili)

 Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= A Kúreší  J-J Rojer
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=62
| RD1-score01-3=[12]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= B Becker  P Petzschner
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=77
| RD1-score02-3=[10]

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= T Haas  A Waske
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= J Brunström  P Marx
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= D Brown  O Marach
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=[9]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M Raonic  A Shamasdin
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[11]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ł Kubot  M Južnyj
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=[10]
| RD1-seed08=WC
| RD1-team08= M Chiudinelli  M Zverev
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=[3]

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= R Haase  J Nieminen
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=[7]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= M Kohlmann  F Mayer
| RD1-score10-1=62
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=[10]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= M Mertiňák  V Troicki
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=[8]
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= M Granollers  R Nadal
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= TC Huey  S Lipsky
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= C Kas  P Kohlschreiber
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=[5]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= C Berlocq  A Seppi
| RD1-score15-1=66
| RD1-score15-2=77
| RD1-score15-3=[3]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= F Čermák  J Knowle
| RD1-score16-1=78
| RD1-score16-2=65
| RD1-score16-3=[10]

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= A Kúreší  J-J Rojer
| RD2-score01-1= 79
| RD2-score01-2= 61
| RD2-score01-3= [10]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Brunström  P Marx
| RD2-score02-1= 67
| RD2-score02-2= 77
| RD2-score02-3= [7]

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Raonic  A Shamasdin
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Ł Kubot  M Južnyj
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= M Kohlmann  F Mayer
| RD2-score05-1=w/o
| RD2-score05-2= 
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= M Granollers  R Nadal
| RD2-score06-1= 
| RD2-score06-2= 
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= TC Huey  S Lipsky
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=[10]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= F Čermák  J Knowle
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2='''7
| RD2-score08-3=[6]

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Halle Open
Tenis v Německu v roce 2012